Bela III, född 1148 i Esztergom, död 23 april 1196 och begravd i Székesfehérvár, var kung av Ungern (1170-1196) och Kroatien (1172-1196). Han var son till Géza II.

Béla uppfostrades vid det bysantinska hovet i Konstantinopel, och blev 1177 krönt till kung av Ungern, efter att ha besegrat prins Geza. Béla III gjorde mycket för att förbättra landet, omorganiserade kansliväsendet, främjade jordbruket och grundade skolor. Högskolan i Werzprim anförtroddes åt cistercienserorden och organiserades efter Parisuniversitetets mönster.

Béla III återförendade Sirmien och Dalmatien med Ungern.
 
Gift med Agnes av Antiochia 1170 och fick ett barn, Andreas II av Ungern (1176)

Referenser 

 Svensk uppslagsbok. Malmö 1939

Födda 1148
Avlidna 1196
Ungerns regenter
Huset Árpád
Män
Personer i Ungern under 1100-talet